Tenisowy turniej WTA Bell Challenge 2008 odbył się w dniach 27 października - 3 listopada w kanadyjskim Québecu na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 175 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Kanadzie